Turneria depressa é uma espécie de formiga do gênero Turneria.

Referências 

Dolichoderinae